Rafael Sérgio Vieira — militar do Exército Português, governador civil de Ponta Delgada 
 Sérgio Vieira (político) — moçambicano 
 Sérgio Vieira de Mello — diplomata brasileiro 
 Sérgio Vieira (marcha) — atleta de marcha atlética português (n. 1976)
 Sérgio Vieira (treinador de futebol) — n. 1983

Desambiguações de antropônimos